Karsus est un personnage des Royaumes oubliés, un décor de campagne du jeu de rôle Donjons et Dragons. C'était l'un des mages les plus puissants du peuple de Néthéril.

Karsus avait mis au point le seul sortilège de niveau 12 de l'histoire des Royaumes oubliés : un sortilège qui permettait de prendre la place d'une divinité. Il l'employa pour remplacer Mystryl, la déesse de la magie. Mais le sorcier ne pouvait pas supporter l'incroyable puissance mise à sa disposition. Cela provoqua la chute des cités de Néthéril et un dysfonctionnement terrible dans la Toile (la Toile est formée par la magie à l'état brute, les sorciers et mages des Royaumes y puisent à chaque sort lancé. Elle est contrôlée par la déesse de la magie). Mystryl n'eut d'autre solution que de se sacrifier afin de sauver la Toile et les Royaumes. Mais la civilisation de Néthéril fut détruite : la plupart de ses cités volantes s'écrasèrent au sol, et les quelques survivants se dispersèrent, s'enfuirent en Halruaa ou dans le plan des Ombres, ou virent leurs cités détruites par leurs voisins.

Personnage des Royaumes oubliés
Magicien ou sorcier de fiction